peut faire référence à :

 Dōkyūsei, une série de jeux vidéo de drague pour adultes ;
 Dōkyūsei, le premier jeu de cette série.
 Dou kyu sei - Classmates (Dōkyūsei), une série manga yaoi.